Camera obscura (optica), optisch instrument om afbeeldingen mee te maken
Camera Obscura (boek), verhalenbundel van Nicolaas Beets
Camera Obscurabrug, brug in Amsterdam, vernoemd naar het werk van Beets
Camera Obscura (band), een muziekband uit Glasgow
Camera Obscura (2017). Amerikaanse film uit 2017